

Кохув — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кохув — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства